Bergel este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Erich Bergel (1930-1998), dirijor german 
 Hans Bergel (1925-2022), scriitor și jurnalist german 

Nume de familie germane